Neufang può riferirsi a:
 Neufang – frazione della città tedesca di Sonneberg
 2183 Neufang – asteroide